Strausberg Nord steht für:

 ehemalige Liegenschaftsbezeichung der Von-Hardenberg-Kaserne
 Ortslage der Stadt Strausberg
 Bahnhof Strausberg Nord